Arquitectura:
 Església parroquial de Santa Magdalena per a l'església situada a la Nou de Gaià.
 Església parroquial de Santa Magdalena per a l'església situada a Arnes.
 Església parroquial de Santa Magdalena per a l'església situada a Moncofa.